C2orf16 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 984 амінокислот, а молекулярна маса — 224 321.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки